Els Orbiliomycetes són una classe de fongs dins els Ascomycota. Inclou un sol ordre  Orbiliales, el qual al seu torn inclou una sola família Orbiliaceae.

Enllaços externs 

 Outline of Ascomycota - 2007 

Ascomicets